O Campeonato Carioca de Futebol de 1940 foi a 41ª edição do torneio. O Fluminense conquistou com este título o seu  13º na história da competição.

A competição foi disputada por pontos corridos, todos jogando entre si sem finais programadas.

Classificação final

Partida do título 

 São Cristóvão: Magdalena; Hernandez e Mundinho; Guálter, Dodô e Augusto; Roberto, Villegas, Nestor, Curtis e Mathias (Joãozinho). Treinador: Balthazar Franco e/ou Leandro Carnaval.
 Fluminense: Batatais; Norival e Machado; Bioró, Spinelli e Mário Ramos; Adilson, Romeu, Rongo, Tim e Carreiro.  Treinador: Ondino Vieira.

Premiação

Artilheiros 

1940
Futebol de 1940 no Brasil
Fluminense Football Club